Группа «Красный Первомай» () — фарерская левая радикальная группа, действовавшая на островах в 1980-е годы. Стала одним из организаторов и активным участником выступлений против НАТО. По мнению теоретиков группы, НАТО является гарантом капиталистического строя и может быть использована в том числе для подавления забастовок и недовольства на островах, а в случае начала войны между США и СССР, острова будут использованы как щит против продвижения советских войск.

См. также 
 Фарерская коммунистическая партия
 Республика (партия, Фарерские острова)

Примечания 

Бывшие политические партии Фарерских островов
Политика Фарерских островов
Леворадикальные организации